Ligue nationale est un nom porté par différents partis politiques :
 Belgique :
 Ligue nationale flamande ;
 Ligue nationale wallonne.
 Canada et États-Unis :
 Ligue nationale, une des deux ligues de la Ligue majeure de baseball aux États-Unis et au Canada.
 Grèce : Ligue nationale démocratique grecque ;
 Suède : Ligue nationale de Suède.